Александр Андреевич Бойчук (; ) — советский и украинский математик, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент НАН Украины, заведующий лабораторией краевых задач теории дифференциальных уравнений Института математики НАНУ, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.

Биография 
Александр Бойчук родился 30 июня 1950 г. в г. Кировограде.

В 1967 г. — окончил школу, по окончании которой поступил на механико-математический факультет Киевского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко, который окончил 1972 году.

В 1972—1974 гг. работал в Институте электросварки имени Е. О. Патона АН УССР, а в 1974—1978 гг. был аспирантом в Институте математики АН УССР, где в 1978 году защитил кандидатскую диссертацию «Вопросы конструктивного построения функции Ляпунова для систем линейных и нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений».

В 1978—1993 гг. работал в Институте геофизики имени С. И. Субботина НАН Украины

В 1992 г. защитил докторскую диссертацию «Конструктивные методы анализа нетерових краевых задач», а в 1997 г. ему было присвоено ученое звание профессора.

С 1994 г. работает в Институте математики НАН Украины на должности заведующего лабораторией «краевых задач теории дифференциальных уравнений».

С 1997 г. работает по совместительству на кафедре интегральных и дифференциальных уравнений механико-математического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 2002—2010 гг. работал профессором-исследователем Жилинского университета города Жилина. (Словакия)

С 1998 г. он является заместителем главного редактора научного журнала «Нелинейные колебания».

С 2012 г. — член-корреспондент НАН Украины.

Научные интересы 
Профессор А. А. Бойчук — специалист по теории краевых задач с нетеровым и нормально-разрешимым операторами в линейной части. Впервые определил условия разрешимости и провел классификацию резонансных случаев широкого класса нелинейных краевых задач для систем обыкновенных дифференциальных и разностных уравнений, уравнений запаздывающим аргументом, уравнений с импульсным воздействием и сингулярно возмущенных уравнений для чего предложил использовать аппарат обобщенно-обратных операторов.

А. Бойчук — автор более 110 научных трудов в том числе трех монографий. Под его научным руководством подготовлено 2 доктора наук и 13 кандидатов наук.

Основные научные работы 
 «Generalized Inverse Operators and Fredholm Boundary Value Problems» VSP. Utrecht-Boston. 2004. 317 p.
 «Обобщённо обратные операторы и нётеровы краевые задачи» друк. Kиїв, Iнститут математики НАН України. 1995 1-320.
 «Конструктивные методы анализа краевых задач» друк. Киев, Наук. думка, 1990. 1-96

Награды 
 Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (2008) за цикл научных работ "Новые качественные методы нелинейной механики и их применение для анализа многочастотных колебаний, устойчивости и проблем управления ";

 Лауреат премии НАН Украины им. Ю. А. Митропольського (2013) за цикл работ «Аналитические и спектральные методы теории динамических систем и нелинейных дифференциальных уравнений».

Примечания

Литература 
 Энциклопедия современной Украины. Київ-2004. т 3, с. 209.
 Київський національнй університет імені Тараса Шевченка. Т.ІІ. Шляхами Успіху. Київ-2006, с. 99.
 Fakulta Prirodnych Vied Zilinskej Univerzity v Ziline. 1998—2008. Zilina 2008, p. 74-75.

Ссылки 
 Персональная страница на сайте института математики
 Научное дерево 

Лауреаты Государственной премии Украины в области науки и техники
Выпускники механико-математического факультета Киевского университета
Преподаватели Киевского университета
Члены-корреспонденты НАН Украины